Thalassomedon is een geslacht van uitgestorven zeereptielen behorend tot de Plesiosauria. De soort leefde gedurende het Laat-Krijt in de zeeën van Noord-Amerika. De typesoort is Thalassomedon haningtoni, benoemd door Welles in 1943.

Fossiele vondsten 
Fossiele vondsten van Thalassomedon zijn gevonden in de Amerikaanse staten Colorado en Montana en dateren uit het Cenomanien, ongeveer 95 miljoen jaar geleden.

Beschrijving 
Thalassomedon is een van de grootste langhalzige vormen uit de Elasmosauridae, met een holotype van 10,86 meter lang en een gewicht van meer dan 4,44 ton. Er is echter een grotere schedel, wat duidt op een veel groter dier, mogelijk tot 11,6 meter. De nek is ook erg lang; deze omvat tweeënzestig wervels en is ongeveer 5,9 meter lang - meer dan de helft van de totale lengte. De schedel is zevenenveertig centimeter lang, met vijf centimeter lange tanden. De vinnen waren ongeveer anderhalf tot twee meter. Er zijn stenen gevonden in het maaggebied, waardoor sommigen denken dat ze werden gebruikt voor ballast of spijsvertering. Als het laatste het geval is, zou de werking van de maag ervoor zorgen dat de stenen het ingenomen voedsel hielpen vermalen.

Ontdekking 
Dit geslacht van plesiosauriërs leefde ongeveer 95 miljoen jaar geleden in Noord-Amerika - dit plaatst het tijdens het Cenomanien. Zijn naaste verwant is Elasmosaurus, en beide behoren tot de familie Elasmosauridae. Er zijn zes exemplaren van verschillende staat van bewaring te zien in verschillende musea in de Verenigde Staten.

Plesiosauria